San Mamiliano steht für:

 Mamilianus († 480), Bischof von Palermo 

San Mamiliano ist der Name folgender geographischer Objekte und Bauwerke:

 San Mamiliano, Ortsteil von Ferentillo, Umbrien
 San Mamiliano, Kirche in Marina di Campo, Campo nell’Elba
 San Mamiliano, Kirche in Palermo
 San Mamiliano, Kirche in Sovana, siehe Sovana #S. Mamiliano
 San Mamiliano in Valli, Kirche in Siena
 Monastero di San Mamiliano, Klosterruine auf der Insel Montecristo
 Chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano, Kirche in Giglio Porto, Isola del Giglio